Making Monsters är Combichrists femte album, albumet och innehåller tunga EBM beats och Aggrotech. 

Genrer: Aggrotech, Electronic body music

Låtlista

Declamation
Follow The Trail of Blood
Never Surrender
Throat Full of Glass
Fuckmachine
Forgotten
Just Like Me
Slave To Machine
Through These Eyes of Pain
Monster: Murder: Kill
They
Reclamation
musikalbum 2010